Александр Карлович Векман () — советский военный деятель, профессор Военно-морской академии. Вице-адмирал (4.06.1940) ВМФ СССР.

Биография 

Родился 31 июля (12 августа) 1884 года (по другим данным, родился 19 (31) июля 1884 года) в дворянской семье капитана 1-го ранга. Окончил Морской кадетский корпус и приказом по Морскому ведомству от 6 мая 1903 года из Морского корпуса произведён по экзамену в мичманы. В 1903—1905 годах в должности вахтенного начальника служил на кораблях Балтийского флота: миноносце «Взрыв», крейсере «Африка», пароходе «Ильмень», транспорте «Бакан», броненосце береговой обороны «Адмирал Чичагов», учебном корабле «Океан». С сентября 1905 по сентябрь 1906 года обучался в Артиллерийском офицерском классе, за успешное окончание которого произведён в чин лейтенанта флота. В 1907—1908 годах занимал должность артиллерийского офицера 1-го отряда эскадренных миноносцев Балтийского флота. Служил в должности младшего артиллерийского офицера на крейсере «Адмирал Макаров» и участвовал в оказании помощи пострадавшим во время землетрясения на Сицилии и Калабрии, за что 6 декабря 1908 года был награждён орденом Св. Станислава III степени, а 4 октября 1911 года — итальянской медалью. 14 сентября 1910 года Высочайшим приказом лейтенант Векман получил соизволение на принятие черногорского ордена князя Даниила I IV степени. В 1909—1912 годах служил старшим артиллерийским офицером на крейсере «Адмирал Макаров», затем командовал миноносцами № 219, № 215, № 222. В 1912—1914 годах командовал тральщиком № 2 «Водолей».

Будучи старшим офицером на минном заградителе «Волга» (назначен в апреле 1914 года) участвовал в Первой мировой войне, 25 мая 1915 года «за отличие в делах против неприятеля» был награждён орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом, 26 июля 1916 года — «за самоотвержение, мужество, а также за усиленные труды в обстановке военного времени» орденом Св. Станислава II степени с мечами. В 1915—1916 годах — командир береговой батареи № 3 (остров Утэ) Або-Аландской шхерной позиции. В 1916—1917 годах командовал эскадренным миноносцем «Инженер-механик Зверев», 6 декабря 1916 года произведен в чин капитана 2-го ранга.  С декабря 1916 года — начальник Прибрежной охраны водного района побережья Николайштадт в Ботническом заливе. В феврале 1918 года демобилизован.

В 1918—1919 годах работал в отделении военной промышленности Высшего совета народного хозяйства РСФСР.

В Красном Флоте — с марта 1919 года, служил техником для поручений  Артиллерийском управлении Главного управления кораблестроения. С апреля 1919 года участвовал в Гражданской войне на должностях флагманского артиллериста, начальника Верхне-Астраханского речного отряда (с августа 1919), начальника штаба (декабрь 1919) и начальника Северного отряда (с декабря 1919) Волжско-Каспийской военной флотилии. С июня по октябрь 1920 года исполнял должность командующего Морскими силами Каспийского моря. Более года активно участвовал в боевых действиях на Волге и на Каспийском море. С октября 1920 года — начальник бригады крейсеров Балтийского флота.

С декабря 1920 — начальник обороны Ладожского озера. С мая 1921 года был старшим морским начальником в Петрограде, а с декабря 1921 — в Кронштадте (одновременно являлся начальником полубригалы линкоров Балтийского флота). В июне 1922 года назначен начальником отряда траления Балтийского флота.

В 1922 году был удостоен звания «Герой труда» Красного Балтийского флота. С ноября 1923 по май 1924 года состоял членом Городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов в Севастополе.

С июля 1922 по май 1924 годах — начальник Морских сил Чёрного моря (одновременно в 1923—1924 годах являлся помощником по морской части командующего Вооружёнными силами Украины и Крыма), с мая 1924 по апрель 1926 — начальник Морских сил Балтийского моря и с апреля 1926 по август 1927 года — начальник Морских сил Каспийского моря. С августа 1927 года — председатель Постоянной комиссии по испытаниям и приёмке вновь построенных и капитально отремонтированных кораблей, штат которой был утверждён 12 мая 1927 года постановлением Реввоенсовета СССР. На протяжении более 10 лет все поступающий на флот новые и капитально отремонтированные корабли проходили через приёмку государственных комиссий под руководством А. К. Векмана. 

При введении персональных воинских званий в РККФ А. К. Векману 26 ноября 1935 года было присвоено звание флагмана 1-го ранга.

25 июня 1938 года уволен из рядов РККФ и 7 июля того же года арестован по обвинению во вредительстве. Вместе с ним были арестованы оба его заместителя. Поводом для обвинения стала авария при испытаниях одной из торпед, которая после выпуска описала круг и врезалась в борт крейсера «Киров» (торпеда не имела боевой части). Категорически отказался подписывать любые «признательные» документы и не оговорил ни одного человека. Приговором Военного трибунала Балтийского флота от 23 сентября 1939 года признан виновным в участии в контрреволюционной организации и в шпионаже, приговорён по ст. 58-1 п.«б» к 10 годам лишения свободы и к 5 годам поражения в правах. На суде Векман также не признал себя виновным. Приговор он обжаловал, и при его пересмотре в Военной коллегии Верховного суда СССР 29 ноября 1939 года добился его отмены. Дело против Векмана было направлено на доследование. Тогда же, в конце 1939 года, в защиту Векмана выступил новый нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов. 28 февраля 1940 года А. К. Векман был освобождён, а дело прекращено. Тогда же был восстановлен в РККФ.

В 1940—1947 годах — на ответственной работе в Гидрографическом управлении ВМФ СССР: редактор специальных руководств, с апреля 1942 — старший редактор учебных пособий, с июля 1943 — состоял при начальнике Гидрографического управления, с апреля 1944 — председатель Постоянной шхерной комиссии Гидрографии ВМФ. С октября 1947 года — в отставке. 

Жил в Ленинграде, работал преподавателем в Военно-морской академии, также был членом-консультантом Учёного совета академии. А. К. Векман умер 10 апреля 1955 года. Похоронен на Шуваловском кладбище.

Награды 
Российская империя
 Орден Св. Анны III степени с мечами и бантом (25.05.1915)
 Орден Св. Станислава II степени (26.07.1916)
 Орден Св. Станислава III степени (6.12.1908)
 Светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (21.02.1913)
 Знак в память 200-летнего юбилея Морского корпуса (1901)
 Золотой знак об окончании полного курса наук Морского кадетского корпуса (11.05.1910)
СССР
 Орден Ленина (21.02.1945)
 Два ордена Красного Знамени (10.07.1920, 3.11.1944)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (22.07.1944)
 Орден Красной Звезды
 медали
 Именные золотые часы — приказ РВС Республики за № 330 от 10 июля 1920 года: «За храбрость при обороне Чёрного Яра (Поволжье)»
Иностранные награды
 Орден Почётного легиона (Франция) 
 Орден Князя Даниила I 4-й степени (Черногория) 
 Медаль «За оказание помощи пострадавшим во время землетрясения в 1908 году в Сицилии и Каламбрии» (Италия, 1911)

Примечания

Литература 
 Векман Александр Карлович // Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 2: Вавилония — Гюйс / Гл. ред. комиссии П. С. Грачёв. — М.: Воениздат, 1994. — 544 с. — ISBN 5-203-00299-1. — С.30—31.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Векман Александр Карлович // Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия: в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 1: А—З. М.: Политическая энциклопедия, 2020. — С. 322—323.

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос 
 Энциклопедия / «Неизвестные» бакинцы 
 Флот России — история, традиции, слава 
 Корабли проходят испытания

См. также 
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)

Выпускники Морского кадетского корпуса
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Капитаны 2-го ранга (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Гидрографы СССР
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Похороненные на Шуваловском кладбище
Участники спасения жертв Мессинского землетрясения